Jan Antoni Massalski (-1706), urzędnik ziemski na przełomie XVII/XVIII wieku
 Jan Massalski (1844-1932), powstaniec styczniowy